Mark Berger puede referirse a las siguientes personas:

 Mark Berger (ingeniero de sonidos) (1943-), ingeniero de sonidos estadounidense;
 Mark Berger (yudoca) (1954-), yudoca canadiense.